Wind uit het westen, zie Wind (meteorologie)
 Westenwindgordels
 Westenwind (televisieserie), een Nederlandse dramaserie die tussen februari 1999 en februari 2003 werd uitgezonden op RTL 4
 Westenwind (Dana Winner), een lied van de Belgische Dana Winner gebaseerd op de melodie van One way wind van de Nederlandse band The Cats